Masing ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Masing (1849–1911), deutscher Schiffbauingenieur und Werftleiter
 Georg Masing (1885–1956), deutscher Werkstoffwissenschaftler
 Jewgeni Karlowitsch Masing (1880–1944), russisch-sowjetischer Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Johannes Masing (* 1959), deutscher Rechtswissenschaftler
 Karl Karlowitsch Masing (1849–1926), russisch-sowjetischer Mathematiker
 Leonhard Masing (1845–1936), estnischer Slawist 
 Oskar Masing (1874–1947), deutsch-baltischer Philologe
 Otto Wilhelm Masing (1763–1832), estnischer Theologe und Sprachwissenschaftler
 Uku Masing (1909–1985), estnischer Lyriker, Theologe, Orientalist und Ethnologe
 Walter Masing (1929–2004), deutscher Physiker

Masing ist der Name folgender Orte:
 Masing (Gemeinde Strengberg), Ortsteil von Strengberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Masing Handbuch Qualitätsmanagement
 Walter-Masing-Preis
 Massing (Begriffsklärung)